Schwarzbachtalbrücke heißen folgende Brückenbauwerke:
 Schwarzbachtalbrücke (A 3) in Nordrhein-Westfalen
 Schwarzbachtalbrücke (A 62) in Rheinland-Pfalz
 Schwarzbachtalbrücke (A 71) in Thüringen
 Eine 748 m lange Eisenbahnbrücke der Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg in Hessen